Nicola Intonti – ministro della polizia nel regno delle Due Sicilie
 Riccardo Intonti – campione italiano di bridge